La route nationale 2 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 2 en Afrique du Sud
 Route nationale 2 en Algérie
 Route nationale 2 en Belgique
 Route nationale inter-états 2 et Route nationale 2 au Bénin
 Route nationale 2 au Burkina Faso
 Route nationale 2 au Cambodge
 Route nationale 2 au Cameroun
 Route nationale 2 en République centrafricaine
 Route nationale 2 en République du Congo
 Route nationale 2 en République démocratique du Congo
 Route nationale 2 en Croatie
 Route nationale 2 en Espagne
 Route nationale 2 en Estonie
 Route nationale 2 en Finlande
 Route nationale 2 en France métropolitaine
 Route nationale 2 en Guadeloupe
 Route nationale 2 en Guyane
 Route nationale 2 à Mayotte
 Route nationale 2 en Martinique
 Route nationale 2 à La Réunion
 Route nationale 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon
 Route nationale 2 au Gabon
 Route nationale 2 en Guinée
 Route nationale 2 en Inde
 Route nationale 2 en Italie
 Route nationale 2 à Djibouti
 Route nationale 2 au Luxembourg
 Route nationale 2 en Madagascar
 Route nationale 2 au Maroc
 Route nationale 2 en Pologne
 Route nationale 2 en Roumanie
 Route nationale 2 en Sénégal
 Route nationale 2 en Slovaquie
 Route nationale 2 en Slovénie
 Route nationale 2 en Tunisie
 Route nationale 2 et route nationale N2 au Viêt Nam

Voir aussi